Gustav von Henning auf Schönhoff ist der Name folgender Personen:
* Gustav von Henning auf Schönhoff (Regierungspräsident) (1798–1880), deutscher Regierungspräsident, Ehrenbürger von Gotha
 Gustav von Henning auf Schönhoff (General) (1830–1905), preußischer Generalleutnant